Leverton ist der Name von

 Bertha Leverton (1923–2020), Autorin und Gründerin des Vereins ROK (Reunion of Kindertransport)
 Linda Leverton (* 1987), australische Dreispringerin